Adam může být:

 Adam – biblická postava, tvořící pár s Evou (Adam a Eva)

 jméno
 Adam (jméno)

 příjmení
 Adam (příjmení)

další významy
 Adam 84 – Mise do minulosti ze seriálu Oty Hofmana Návštěvníci
 Adam (dělostřelecká tvrz) – československá předválečná pevnost
 Adam (oběť vraždy) – označení pro neznámého chlapce nalezeného v Temži 21. září 2001
 Adam (Orlické hory) – hora v Orlických horách v Mladkovské vrchovině
 Adam Stvořitel – divadelní hra Karla Čapka z roku 1927
 Adam – izraelská osada na Západním břehu Jordánu
 Most Adam – most přes řeku Jordán
 EVA-ADAM – německý projekt dálkového přenosu chemicky vázané energie
 Opel Adam – německý automobil

Související články 
 Adamité
 Adams
 Adamov (rozcestník)
 Adama (rozcestník)
 Adamův most
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Adam“

Externí odkazy